Епідемія — багатозначність, яка може бути медичним терміном, означенням окремих великих спалахів певних хвороб, назвою кінофільмів, музичного ґурту.

Медицина 
 Епідемія — медичний термін, що характеризує раптове перевищення сталої захворюваності для певної хвороб.

 Епідемія Близькосхідного респіраторного синдрому у Південній Кореї (2015) — спалах близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому, який відбувся у Південній Кореї в 2015 році, коли протягом досить короткого часу раптово захворіло 185 людей, з яких померло 36.
 Епідемія гарячки Ебола в Західній Африці (2014–2016) — найбільший за історію людства спалах хвороби, яку спричинює вірус Ебола з переважанням захворюваності у 3-х країнах — Ліберії, Гвінеї, Сьєрра-Леоне. Померло більш 11 300 хворих.
 Епідемія сибірки в Єкатеринбурзі — інгаляційний спалах сибірки, який відбувся у Свердловську (нині Єкатеринбург) у 1979 році.
 Епідемія сміху в Танганьїці — випадок масової істерії або психічної епідемії, який мав місце в 1962 році в Танганьїці (нині Танзанія).
 Епідемія холери на Гаїті (2010) — одна з численних епідемій холери у XX—XXI століттях.

Кіно 
 Епідемія — фільм Ларса фон Трієра.
 Епідемія — фільм 1995 року режисера Вольфганга Петерсена з Дастіном Хофманом і Морганом Фріменом у головних ролях.
 Епідемія — американський кінофільм 2013 року.

Музика 
 Епідемія — російський музичний павер-метал гурт, заснований у 1993 році.